Bordereau steht für:
Renée Bordereau, eine Aufständische auf Seiten der Königstreuen während des Aufstands der Vendée
Das auslösende Dokument in der Dreyfus-Affäre
Bordero, ein detailliertes Verzeichnis insbesondere im Speditions- und Versicherungswesen